Гай Фульвий Флакк:

 Гай Фульвий Флакк (легат);
 Гай Фульвий Флакк (консул)